Zischler ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Zischler (* 1947), deutscher Filmschauspieler, Schriftsteller und Dramaturg
 Hans Zischler (* 1957), deutscher Biologe